Pupilla — род мелких наземных раковинных лёгочных улиток, брюхоногих моллюсков из семейства Пупиллиды подотряда стебельчатоглазых. Широко распространены в Палеарктике. Обитают в дернине, в том числе на лугах и пастбищах, поселяясь в корневищах трав. Раковины видов Pupilla известны из наземных кайнозойских отложений, относящихся к периоду от олигоцена до голоцена. Этот род встречается в Евразии, Северной Африке и Северной Америке.

Виды 
В род включают следующие виды:
 † Pupilla aeoli (Hilber, 1884)
 Pupilla afghanicum Solem, 1979
 Pupilla alabiella Schileyko, 1984
 Pupilla alaskensis Nekola & Coles, 2014
 † Pupilla almuhambetovae Prysjazhnjuk, 2017
 Pupilla alpicola (Charpentier, 1837)
 Pupilla annandalei Pilsbry
 Pupilla anzobica Izzatullaev, 1970
 Pupilla armeniaca (Issel, 1865)
 † Pupilla bargi Prysiazhniuk, 2017
 † Pupilla belokrysi Steklov, 1966
 Pupilla bigranata (Rossmässler 1839)
 Pupilla bipatulata Akramowski, 1943
 † Pupilla bituberculata H.-J. Wang & S.-Y. Guo, 1991
 † Pupilla blainvilleana (Dupuy, 1850)
 Pupilla blandii E. S. Morse, 1865
 † Pupilla bogdanovkaense Prysiazhniuk, 2017
 Pupilla brevicostis (Benson, 1849)
 Pupilla calacharicus (Boettger, 1886)
 † Pupilla capitani (de Morgan, 1920)
 † Pupilla crossei (Michaud, 1862)
 † Pupilla cupella O. Boettger, 1889
 † Pupilla diezi (Flach, 1890)
 Pupilla diopsis (Benson, 1863)
 Pupilla duplicata (Preston, 1911)
 Pupilla ficulnea (Tate, 1894)
 Pupilla gallae Tzvetkov, 1940
 Pupilla goniodon Pilsbry, 1927
 Pupilla guadalupensis Pilsbry, 1927
 Pupilla gutta (Benson, 1864)
 Pupilla hebes (Ancey 1881)
 Pupilla hokkaidoensis Nekola, Coles & S. Chiba, 2014
 Pupilla hudsoniana Nekola & Coles, 2014
 Pupilla iheringi Suter, 1900
 † Pupilla impressa (F. Sandberger, 1862)
 Pupilla inequidenta Schileyko & Almuhambetova, 1979
 † Pupilla inermis Russell, 1931
 Pupilla inops (Reinhardt, 1877)
 † Pupilla iratiana (Dupuy, 1850)
 Pupilla khunjerabica Pokryszko, Auffenberg, Hlaváč & Naggs, 2009
 Pupilla kyrostriata Walther & Hausdorf, 2014
 Pupilla limata Schileyko, 1984
 Pupilla loessica Ložek, 1954
 † Pupilla michaudi Wenz, 1919
 † Pupilla mlomnickii (Friedberg, 1905)
 Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) 
 † Pupilla mutabilis Steklov, 1966
 Pupilla obliquicosta Smith, 1892
 Pupilla paraturcmenica Pokryszko, Auffenberg, Hlaváč & Naggs, 2009
 † Pupilla parvula (Deshayes, 1863)
 † Pupilla perlabiata Gottschick & Wenz, 1919
 † Pupilla poltavica O. Boettger, 1889
 Pupilla profundotuberculata H.-J. Wang & S.-Y. Guo, 1991
 Pupilla pupula
 Pupilla quxuensis D.-N. Chen & G.-Q. Zhang, 2001
 † Pupilla retusa (F. Sandberger, 1858)
 † Pupilla roberti Prysiazhniuk, 2017
 Pupilla salemensis (W. T. Blanford & H. F. Blanford, 1861)
 Pupilla satparanica Pokryszko, Auffenberg, Hlaváč & Naggs, 2009
 † Pupilla selecta (Thomä, 1845)
 † Pupilla selectiformis (Simionescu & Barbu, 1940)
 Pupilla seriola (Benson, 1861)
 † Pupilla shantungensis Yen, 1969
 Pupilla simplexa Y.-T. Li, 1985
 Pupilla sonorana (Sterki, 1899)
 † Pupilla staszicii (Łomnicki, 1886)
 † Pupilla steinheimensis (K. Miller, 1900)
 Pupilla sterkiana (Pilsbry, 1890)
 Pupilla sterrii (Forster & Voith, 1840)
 Pupilla striopolita Schileyko, 1984
 † Pupilla subquadridens (A. d’Orbigny, 1852)
 Pupilla syngenes (Pilsbry, 1890)
 Pupilla tetrodus (Boettger, 1870)
 Pupilla triplicata (Studer, 1820)
 † Pupilla triplicatoidea Steklov, 1966
 † Pupilla tschumakovi Prysjazhnjuk, 2017
 Pupilla turcmenica (O. Boettger)
 † Pupilla zeisslerae Schlickum, 1975
 Pupilla ziaratana Pokryszko, Auffenberg, Hlaváč & Naggs, 2009

Примечания 

Pupilloidea
Роды моллюсков